Vischel ist der Name folgender Person:

 Nikolaus Vischel (auch: Nikolaus von Heiligenkreuz; * angeblich um 1250/60; † angeblich um 1320/30), Mönch im Zisterzienserkloster Heiligenkreuz und Autor mehrerer gelehrter lateinischer Werke (im Codex 84 der Stiftsbibliothek Heiligenkreuz)

Vischel bezeichnet
 Vischel (Berg), Ortsteil der Ortsgemeinde Berg im Landkreis Ahrweiler (Rheinland-Pfalz)
 Schloss Vischel, ehemalige Wasserburg im Ortsteil Vischel der Ortsgemeinde Berg im Landkreis Ahrweiler (Rheinland-Pfalz)

Siehe auch:
 Fischel
 Fischl
 Fishel